Никольский, Михаил: Никольский, Михаил (1891—?) — российский легкоатлет.
 
 Никольский, Михаил Васильевич (1848—1917) — русский востоковед, библеист, родоначальник русской ассириологии.
 
 Никольский, Михаил Ильич (1877—1917) — русский морской офицер, участник Русско-японской и Первой мировой войн.
 Никольский, Михаил Константинович (1906—1984) — советский военачальник, организатор испытаний ядерного и ракетного оружия. Генерал-лейтенант артиллерии.
 Никольский, Михаил Михайлович (1907—1971) — русский советский актёр и режиссёр, Народный артист РСФСР.
 Никольский, Михаил Николаевич (1902—1938) — советский партийный деятель.
 Никольский, Михаил Сергеевич (род. 1941) — советский, российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.